

Cinema
Io amo (A Free Soul) – film del 1931 di Clarence Brown
Io amo  (The Man I Love) – film del 1947 di Raoul Walsh con Ida Lupino

Musica
Io amo – album di Marina Arcangeli del 1983
Io amo – canzone di Fausto Leali partecipante al Festival di Sanremo 1987